Дми́трий Медве́дев:
 Медведев, Дмитрий Александрович (1918—1992) — советский военачальник, военный лётчик, Герой Советского Союза (1946).
 Медведев, Дмитрий Анатольевич (род. 1965) — российский политический и государственный деятель, заместитель председателя Совета безопасности России, председатель Правительства России (2012—2020), третий президент России (2008—2012).
 Медведев, Дмитрий Геннадьевич (1970—2005) — Герой Российской Федерации.
 Медведев, Дмитрий Иванович (род. 1967) — советский хоккеист и хоккейный тренер.
 Медведев, Дмитрий Львович (род. 1983) — российский писатель, журналист, историк.
 Медведев, Дмитрий Николаевич (1898—1954) — командир партизанского отряда, деятель советских спецслужб, писатель, Герой Советского Союза.
 Медведев, Дмитрий Петрович (1920—1975) — председатель Братского райисполкома, участник Великой Отечественной войны.
 Медведев, Дмитрий Петрович (род. 1995) — российский игрок в мини-футбол.
 Медведев, Дмитрий Яковлевич (1866—1908) — слесарь, депутат Государственной думы I созыва от Воронежской губернии.

См. также 

 Дмитрий Медведев (Telegram-канал)